Austria:
 Heugraben – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing
 Heugraben – gmina katastralna Hainfeldu w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld